Rehlingen, commune allemande de Basse-Saxe
 Rehlingen-Siersburg, commune allemande de Sarre
 Rehlingen, quartier de cette commune.
 Rehlingen, quartier de la commune allemande de Langenaltheim en Moyenne-Franconie
 Rehlingen, quartier de la commune allemande de Nittel en Rhénanie-Palatinat